Вишнівський Олег Віталійович — генерал-майор Збройних сил України.
 Вишнівський Олександр Йосипович (12 серпня 1890 — 12 жовтня 1975) — військовий діяч, мемуарист.

 Луковець-Вишнівський — село Рогатинського району Івано-Франківської області
Прізвища

Див. також 
 Вишневський